Vinåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vinåstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (6,87 ha)
Vinåstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn